Zero in condotta (Zéro de conduite) – film diretto da Jean Vigo (1933)
Zero in condotta – film diretto da Giuliano Carnimeo (1983)
Zero in condotta (Square Pegs) – serie tv statunitense (1982)
Zero in condotta (The New Archies) – serie a cartoni animati (1987)
Zero in condotta – casa editrice
Zero in condotta – gruppo vocale
Zero in condotta – brano musicale di Edoardo Bennato dall'album Kaiwanna